

Toponyme 

 Nevers est le chef-lieu du département de la Nièvre (région Bourgogne-Franche-Comté, France).

Patronyme 

 
 Monique Nevers est une actrice française spécialisée dans le doublage.

Voir aussi

Lien externe 
 
Patronyme bourguignon
Patronyme franc-comtois